Список персонажей телесериала «Великолепный век», созданного компанией «Tims Productions».

Сериал «Великолепный век» вдохновлён, как утверждает автор сценария Мерал Окай, реальными событиями, произошедшими во времена правления султана Сулеймана Великолепного, величайшего полководца и реформатора Османской империи.

Сериал повествует о наиболее заметных событиях правления султана и о его взаимоотношениях с наложницей славянского происхождения Александрой, принявшей ислам и получившей имя Хюррем.

Главные роли

Второстепенные роли

Гарем султана

Гарем Мустафы

Гарем Мехмеда

Гарем Селима

Гарем Баязета

Совет Дивана 

.

Семья султана

Европа

Другие

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Великолепный век
Персонажи